Aversa este o ploaie abundentă / torențială de scurtă durată.

Aversa se mai poate referi la:

 Aversa, oraș și comună din Italia
 Aversa, companie producătoare de pompe centrifugale din România
 CS Aversa București, club de fotbal